Voici une liste de mines situées en Allemagne excluant celles de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, listées sur l'article dédié liste de mines en Rhénanie-du-Nord-Westphalie.

Liste

Notes et références

Voir aussi 
Listes de mines